

Resultats 
 Dark Match: R-Truth va guanyar a Zack Ryder.

 Daniel Bryan derrotà a Ted DiBiase (amb Maryse) retenint el WWE United States Championship.
 Bryan va forçar a DiBiase a rendir-se amb el "LeBell Lock".
 Després de la lluita, The Miz va atacar a Bryan.

 John Morrison guanyà a Sheamus.
 Morrison va cobrir Sheamus després d'un "Shining Wizard".

 Dolph Ziggler (amb Vickie Guerrero) derrotà a Kaval retenint el WWE Intercontinental Championship.
 Ziggler cubrí a Kaval amb un "Roll-Up".

 Team Mysterio (Rey Mysterio, Kofi Kingston, MVP, Chris Masters & Big Show) derrotaren al Team del Rio (Alberto del Rio, Jack Swagger, Tyler Reks, Cody Rhodes & Drew McIntyre) en un Survivor Series Tradicional Match.
 Durant el combate, del Río va sostenir les cames de MVP provocant la seva eliminació.
 Durant la lluita, del Río va marchar del combat abandonant el seu equip.
{| class=wikitable
!N° d'eliminació
!Lluitador
!Equip
!Eliminat per
!Técnica d'eliminació
!Temps
|-
|1
|MVP
|Team Mysterio
|Drew McIntyre
|Top-Rope Headscissors Takedown
|02:56
|-
|2
|Chris Masters
|Team Mysterio
|Alberto del Río
|Rolling Cross Armbreaker
|06:45
|-
|3
|Alberto del Río
|Team del Río
|Ningú
|Va marchar per una lesió
|12:13
|-
|4
|Cody Rhodes
|Team del Río
|The Big Show
|KO Punch
|15:24
|-
|5
|Tyler Reks
|Team del Rio
|Kofi Kingston
|Roll-up
|16:26
|-
|6
|Kofi Kingston
|Team Mysterio
|Jack Swagger
|Ankle Lock
|17:01
|-
|7
|Jack Swagger
|Team del Río
|Rey Mysterio
|619 y Springboard Splash
|18:56
|-
|8
|Drew McIntyre
|Team del Río
|The Big Show
|619 de Mysterio y Chokeslam de Show
|21:05
|-
|Supervivents:
|colspan=5 bgcolor="#f2f2f2"|Rey Mysterio y Big Show (Team Mysterio)
|-
|}

 Natalya derrotà a Michelle McCool (c) & Layla guanyant el WWE Divas Championship.
 Natalya va forçar a Michelle a rendirse amb el "Sharpshooter".
 Després del combat, Michelle i Layla atacaren a Natalya.
 Durant l'atac Beth Phoenix va fer el seu retorn per ajudar a Natalya.

 Edge i el WWE World Heavyweight Championship Kane acabaren empatats.
 Edge y Kane es van curbri mútuament després d'una "Spear" d'Edge cap a Kane.
 A conseqüència, Kane va retenir el títol.

 The Nexus (Justin Gabriel & Heath Slater) (amb David Otunga, Husky Harris y Michael McGillicutty) derrotaren a Santino Marella & Vladimir Kozlov retenint els WWE Tag Team Championship.
 Heath va cobrir a Santino després d'un "Sweetness".

 Randy Orton derrotà a Wade Barrett (amb John Cena com a Special Referee en un Falls Count Anywhere No Disqualification Match) retenint el WWE Championship.
 Orton va cobrir a Barrett després d'un "RKO".
 A conseqüència, John Cena va ser acomiadat de la WWE.
 Si Barrett guanyaba, Cena era lliure d'abandonar The Nexus.
 The Nexus tenía prohibit entrar al ring.

Lluita lliure professional
Esdeveniments del 2010